Алекса́ндр Са́винов:
 Савинов, Александр Владимирович (род. 2002) — российский певец, актёр, ведущий.
 Савинов, Александр Герасимович (Эчан Савинов; 1896—1942) — марийский советский писатель-драматург, переводчик, журналист, актёр.
 Савинов, Александр Иванович (1881—1942) — русский советский художник и педагог.